Andrée Deltour (?–), scénariste belge de cinéma
 Carlos Deltour (1864–1920), avironneur français
 Félix Deltour (1822–1904), écrivain français
 Kedist Deltour (née en 1998), Miss Belgique 2021
 Pauline Deltour (1983-2021), architecte et designer française
 Sylvaine Deltour (née en 1953), kayakiste française
 Yvonne Deltour (1894-1974), Française Juste parmi les nations, directrice de colonie de vacances
Patronyme belge
Patronyme français